147-я дивизия:
 147-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1939 году.
 147-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.
 147-я резервная дивизия
 147-я мотострелковая дивизия
 147-я дивизия (Япония)